Ramsey County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Ramsey County (Minnesota)
 Ramsey County (North Dakota)